Speichermodell (englisch memory model) steht für:

 Baddeleys Arbeitsgedächtnismodell, eine Beschreibung der Funktionsweise des menschlichen Kurzzeitgedächtnisses
 das lineare Speichermodell des Hauptspeichers, siehe Segmentierung (Speicherverwaltung)